Siege může být:
 Siege (film) – krátký dokumentární film o obléhání Varšavy roku 1939
 Siege (skupina) – americká punková kapela
 Siege (počítačová hra) – počítačová hra z roku 1992
 Siege (román) – román Jamese Masona